Bratislav Punoševac (cirill betűkkel: Бpaтиcлaв Пунoшeвaц ; Kruševac, 1987. július 9. –) szerb labdarúgó, a Békéscsaba 1912 Előre és a Budapest Honvéd korábbi játékosa.

Sikerei, díjai 

FC Oțelul Galați:
Román labdarúgó-bajnokság: 2010–11

Források
 Bratislav Punoševac oldala a Transfermarkt.com-on

Szerb labdarúgók
1987-ben született személyek
Labdarúgócsatárok
Élő személyek
A Békéscsabai Előre labdarúgói
A Budapest Honvéd labdarúgói
A Radnički Niš labdarúgói